A 2008. évi nyári olimpiai játékok az íjászat férfi csapat versenyszámát augusztus 9. és 11. között rendezték az Olympic Green Archery Fielden.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

216 nyílvesszős selejtező

24 nyílvesszős mérkőzés

A versenyen új olimpiai rekord született:

24 nyílvesszős mérkőzés

Eredmények 
A rövidítés jelentése a következő:
 OR: olimpiai rekord

Selejtező 

* – A két csapat közötti holtversenyt a több tízes találat döntötte el.

Tábla

Források 

Íjászat a 2008. évi nyári olimpiai játékokon